Northern League 1894–95 var den sjette sæson af den engelske fodboldliga Northern League. Ligaen havde deltagelse af ti hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Middlesbrough FC, som dermed vandt ligaen for anden sæson i træk.

Siden sidste sæson havde ligaen fået tilgang af to hold: Tow Law FC og Howden Rangers FC.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database – Bishop Auckland 
 Football Club History Database – Darlington 
 Football Club History Database – Darlington St Augustines 
 Football Club History Database – Howden Rangers 
 Football Club History Database – Middlesbrough 
 Football Club History Database – North Skelton Rovers 
 Football Club History Database – South Bank 
 Football Club History Database – Stockton 
 Football Club History Database – Tow Law 
 Football Club History Database – Whitby

Noter 

Sæsoner i Northern League
Fodbold i 1894
Fodbold i 1895